Staträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Staträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (46,9 ha)
Staträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 730637-174896), sjö i Bodens kommun,  (48,3 ha)
Staträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 732249-173845), sjö i Bodens kommun,  (53,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn